Obryzaceae är en familj av svampar. Obryzaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Obryzaceae